Dincă est un nom propre roumain qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandru Dincă (1945-2012), handballeur roumain ;
 Ion Dincă (1928-2007), homme politique roumain.

Patronyme roumain